Гран-прі США 2018 (офіційно Formula 1 Pirelli 2018 United States Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 21 жовтня  на Трасі Америк в Остіні, штат Техас, США. Це вісімнадцятий етап чемпіонату світу, сорок восьме Гран-прі США і сорокове в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – Себастьян Феттель отримав штраф у 3 позиції за недостатнє сповільнення під час червоних прапорів на першій вільній практиці. 
  – П'єр Гаслі отримав штраф у 35 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – Брендон Гартлі отримав штраф у 40 позицій: 35 позицій за заміну компонентів двигуна і 5 за заміну коробки передач.
  – Макс Ферстаппен  отримав штраф у 5 позицій за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки 
  – Естебан Окон фінішував восьмим, але був дискваліфікованим за перевищення ліміту на моментальну витрату палива.
  – Кевін Магнуссен фінішував восьмим, але був дискваліфікованим за перевищення ліміту використання палива на гонку, 105кг.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі США
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Жовтень 2018
2018 в американському спорті